Armes Deutschland steht für:

 Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?, Doku-Soap beim Fernsehsender RTL 2
 Armes Deutschland, Multi-Channel-Internetformat von Rayk Anders